Тур ATP 250 () — разряд теннисных профессиональных турниров, проводимых ATP. В данную категорию в 2020 году входят 39 турниров, победа в любом из которых приносит теннисисту 250 очков в зачёт рейтинга ATP.

Ранее серия называлась:
 1990—1999 — ATP World Series
 2000—2008 — ATP International Series
 2009—2018 — ATP World Tour 250

Турниры

Бывшие турниры

См. также 
 Международная серия WTA

Серии